Sotto il nome di San Simone si annoverano:

Geografia

Italia 
San Simone – frazione di Valleve in provincia di Bergamo 
San Simone – frazione di Sannicola, in provincia di Lecce 
San Simone – l'unica frazione di Crispiano, in provincia di Taranto 
San Simone – l'unica frazione di Escolca, in provincia del Sud Sardegna

Estero 
 San Simone – isola della Croazia vicina a Rogosnizza 
 Isola di San Simone – isoletta spagnola nella Baia di Vigo

Santi 
San Simone apostolo – uno dei dodici apostoli di Gesù Cristo chiamato nei Vangeli canonici "il Cananeo" o "lo Zelota"
San Simone di Cleofa – secondo vescovo della comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme
San Simone abate 
 San Simone da Lipnica – francescano polacco del XV secolo
 San Simone de Rojas – presbitero spagnolo del XVI-XVII secolo
San Simone di Crépy – religioso francese dell'XI secolo
San Simone Qin Chunfu 
San Simone Tceng 
San Simone Phan Dac Hoa

Pagine correlate 
 San Simeone